Divizia Națională 2010–2011 este al 20-lea sezon din istoria primei ligi moldovenești. Campioana sezonului precedent a fost Sheriff Tiraspol care a câștigat cel de-al 10-lea titlu în istoria sa, toate consecutive.

Echipe 
FC Costuleni și CF Găgăuzia au fost promovate din Divizia "A" din Moldova. Niciuna dintre echipele din sezonul precedent din Divizia Națională nu au fost retrogradate astfel viitorul sezon 2010-2011 va găzdui 14 echipe.

Stadioane și locații

Antrenori și căpitani

Clasament 

|||

||rowspan="7"|

Clasamentul pe etape

|}
{|class=infobox bordered
|-
|width=10px bgcolor=FFD700| ||Leader
|width=10px bgcolor=C0C0C0| ||2nd place
|width=10px bgcolor=CC9966| ||3rd place
|width=10px bgcolor=FFCCCC| ||Relegation

Rezultate

Primul și al doilea tur

Al treilea tur
Numere cheie pentru determinarea perechilor din al treilea tur (numerele reprezintă poziția echipelor după 26 de etape):

 27th round 28th round 29th round 30th round 31st round 32nd round 33rd round
  1 – 14     14 – 8     2 – 14    14 – 9      3 – 14    14 – 10     4 – 14
  2 – 13      9 – 7     3 – 1     10 – 8      4 – 2     11 – 9      5 – 3
  3 – 12     10 – 6     4 – 13    11 – 7      5 – 1     12 – 8      6 – 2
  4 – 11     11 – 5     5 – 12    12 – 6      6 – 13    13 – 7      7 – 1
  5 – 10     12 – 4     6 – 11    13 – 5      7 – 12     1 – 6      8 – 13
  6 – 9      13 – 3     7 – 10     1 – 4      8 – 11     2 – 5      9 – 12
  7 – 8       1 – 2     8 – 9      2 – 3      9 – 10     3 – 4     10 – 11
 
 34th round 35th round 36th round 37th round 38th round 39th round
 14 – 11      5 – 14   14 – 12     6 – 14    14 – 13     7 – 14
 12 – 10      6 – 4    13 – 11     7 – 5      1 – 12     8 – 6
 13 – 9       7 – 3     1 – 10     8 – 4      2 – 11     9 – 5
  1 – 8       8 – 2     2 – 9      9 – 3      3 – 10    10 – 4
  2 – 7       9 – 1     3 – 8     10 – 2      4 – 9     11 – 3
  3 – 6      10 – 13    4 – 7     11 – 1      5 – 8     12 – 2
  4 – 5      11 – 12    5 – 6     12 – 13     6 – 7     13 – 1

Topul marcatorilor 
Sursa: Soccerway

Hat-trick-uri

Clean sheets

Referințe și note

Legături externe 
 Pagină oficială  
 Divizia Nationala 

Sezoane Divizia Națională2010 în fotbal2011 în fotbal
2010 în Republica Moldova2011 în Republica Moldova